Anjou kan syfta på:
Anjou – ett historiskt område i Frankrike
Huset Anjou – namnet på två olika furstehus som styrt över grevskapet, senare hertigdömet Anjou
Hertig av Anjou eller Greve av Anjou – lista av personer med titlarna greve av Anjou och hertig av Anjou
Anjou (vallonsk släkt) – vallonsk släkt i Sverige
Anjou (päron) – namnet på en päronsort.
Anjou (Montréal) – ett arrondissement i Montréal.
 Anjou, Isère – en kommun i departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes